Turniej rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów 1998 odbył się w Kuala Lumpur w dniach 12–14 października 1998 roku. Areną zmagań mężczyzn był Petaling Jaya Stadium.

Rugby siedmioosobowe w programie tych zawodów pojawiło się po raz pierwszy.

Wśród grona osiemnastu drużyn niepokonana okazała się Nowa Zelandia.

System rozgrywek 
Początkowo w zawodach uczestniczyć miało dwadzieścia narodowych reprezentacji rywalizujących przez pierwsze dwa dni w pięciu czterozespołowych grupach, po której miała nastąpić faza play-off. Po wycofaniu się dwóch z nich, pozostałe drużyny zostały podzielone na sześć trzyzespołowych grup, w drugim dniu rozgrywek po kolejnym losowaniu ponownie rywalizowały tym samym systemem, po czym w trzecim dniu nastąpiła faza pucharowa – pierwsza ósemka przystąpiła do walki o medale, zespoły sklasyfikowane na miejscach 9–16 do rozgrywek Plate, natomiast dwie najsłabsze walczyły o Bowl.

Podsumowanie

Klasyfikacja medalowa

Medaliści

Faza grupowa 1

Faza grupowa 2

Faza pucharowa

Bowl

Plate

Cup

Kolejność końcowa

Medaliści

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Rugby 7 na Igrzyskach Wspólnoty Narodów
1998 w rugby union
Rugby union w Malezji
Igrzyska Wspólnoty Narodów 1998